The Trail of the Lonesome Pine (roman), een roman uit 1908 van John Fox jr.
The Trail of the Lonesome Pine (1916), een film onder regie van Cecil B. DeMille
The Trail of the Lonesome Pine (1923), een film onder regie van Charles Maigne
The Trail of the Lonesome Pine (1936), een film onder regie van Henry Hathaway